Henry Harold Hicks (né le  à Sillery au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
Hicks commence sa carrière professionnelle en 1926 avec les Nationals de Stratford. Il est vendu le  aux Maroons de Montréal avec lesquels il joue une saison puis, barré par Archie Wilcox et Dunc Munro, il est vendu aux Cougars de Détroit. Il passe deux saisons à Détroit puis termine sa carrière dans la Ligue internationale de hockey avec les Tecumsehs de London et prend sa retraite en 1934.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1916-1917|| Ottawa Glebe Collegiate|| OCJHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1917-1918|| Ottawa Mallettes|| OCHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| 1917-1918|| Ottawa Glebe Collegiate|| OCJHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1918-1919|| Ottawa Grand Trunk|| OCHL|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1919-1920|| Ottawa Grand Trunk|| OCHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1920-1921|| Ottawa City Hall|| OCHL|| 12|| 0|| 0|| 0|| || || || || || 
|- 
| 1921-1922|| Ottawa St. Brigid's|| OCHL|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1922-1923|| Ottawa ACC|| OHA-Int.|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1923-1924|| Ottawa ACC|| OHA-Int.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1924-1925|| Ottawa Rideaus|| OCHL|| 12|| 2|| 0|| 2|| || 3|| 0|| 0|| 0|| 
|- 
| 1925-1926|| Montréal CNR|| MRTHL|| 7|| 3|| 1|| 4|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1925-26|| Ottawa Rideaus|| OCHL|| 6|| 4|| 3|| 7|| || || || || || 
|- 
| 1926-1927|| Nationals de Stratford || Can-Pro|| 31|| 5|| 4|| 9|| 76|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1927-1928|| Nationals de Stratford || Can-Pro|| 42|| 8|| 6|| 14|| 61|| 5|| 4|| 1|| 5|| 8
|- 
| 1928-1929|| Maroons de Montréal|| LNH|| 44|| 2|| 0|| 2|| 27|| || || || || 
|-
| 1929-1930|| Cougars de Détroit || LNH|| 30|| 3|| 2|| 5|| 35|| || || || || 
|- 
| 1929-1930|| Olympics de Détroit || LIH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 21|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1930-1931|| Falcons de Détroit || LNH|| 22|| 2|| 0|| 2|| 10|| || || || || 
|- 
| 1930-1931|| Tecumsehs de London|| LIH|| 27|| 4|| 3|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Tecumsehs de London|| LIH|| 47|| 3|| 9|| 12|| 53|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 1932-1933|| Tecumsehs de London|| LIH|| 44|| 9|| 15|| 24|| 51|| 6|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
| 1933-1934|| Tecumsehs de London|| LIH|| 15|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 

| 96|| 7|| 2|| 9|| 72|| || || || ||

Références 

Naissance à Sillery
Naissance en décembre 1900
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Nationals de Stratford
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Falcons de Détroit
Décès en août 1965
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 64 ans